David Butler (1829 - 1891) est le premier gouverneur du Nebraska.
 David Butler (1894 - 1979) est un réalisateur, acteur et scénariste américain.
  (1927 - 2006) est un scénariste britannique.
 David J. Butler est un auteur américain.